Jimmy Cowan ist der Name folgender Personen:

* Jimmy Cowan (Fußballspieler, 1868) (James Cowan; 1868–1918), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Jimmy Cowan (Fußballspieler, 1926) (James Clews Cowan; 1926–1968), schottischer Fußballspieler
 Jimmy Cowan (Rugbyspieler) (Quinton James Cowan; * 1982), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler